Sim (en rus: Сим) és una localitat rural (possiólok) del territori de Perm, a Rússia, pertany al districte rural de Solikamski.

Possiolki del territori de Perm